

Miejscowości ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Wzory – część wsi Stronie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Wzory – część wsi Czasław w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Wzory – część wsi Kościelec w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Wzory – część wsi Bodzanów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Wzory – część wsi Węgrzce Wielkie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Wzory – część wsi Dobrowoda w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Wzory – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Wzory – przysiółek wieś Kłoda w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany